Gélineau ou Gelineau est un patronyme français porté par :

 Jack Gelineau (1924-1998), Joueur canadien de hockey sur glace
 Jean-Baptiste Gélineau (1828-1906), neurologue français
 Joseph Gelineau (1920 - 2008), compositeur et jésuite français

Gelineau